Moreau es un término de origen francés, que puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia (lugares, ciudades, pueblos, nomenclátor urbano) 
 Moreau, pueblo del estado de Nueva York.
 Moreau, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Torbeck.
 Avenida Alicia Moreau de Justo, calle de Buenos Aires.

Obras (literatura, cinematografía) 
 La isla del doctor Moreau, novela de H. G. Wells.
 La isla del doctor Moreau, película de 1996 dirigida por John Frankenheimer, basada en la novela de H. G. Wells.